Soyez les bienvenus est le titre de plusieurs films :
 Soyez les bienvenus, film de Jacques de Baroncelli sorti en 1942 ;
 Soyez les bienvenus, film de Pierre-Louis sorti en 1953 ;
 Soyez les bienvenus, film d'Elem Klimov sorti en 1964.